een plaats:
Koné, een plaats in Burkina Faso
Koné, een gemeente in Nieuw-Caledonië

Koné is tevens een Afrikaanse familienaam van:
Adama Koné, een voetballer uit Guinee
Arouna Koné, een voetballer uit Ivoorkust
Bakari Koné, een voetballer uit Ivoorkust
Bakary Koné, een voetballer uit Burkina Faso
Emmanuel Koné, een voetballer uit Ivoorkust
Francis Koné, een voetballer uit Togo
Ibrahima Koné, een voetballer uit Ivoorkust
Moussa Koné, een voetballer uit Mali
Oumar Koné, een voetballer uit Mali
Alpha Blondy (Seydou Koné), een reggaezanger uit Ivoorkust
Seydou Koné, een voetballer uit Burkina Faso 
Tiassé Koné, een voetballer uit Ivoorkust